Toponímia:
 Casas de Juan Núñez, municipi de la Província d'Albacete
 Fernán-Núñez, localitat de la província de Còrdova, Andalusia
 Biografies:
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1488/1490-1557/1558), explorador espanyol del Nou Món
 Antonio Núñez Celda (1969), pilotaire professional valencià
 Josep Lluís Núñez i Clemente (1931–2018), empresari i ex-president del Futbol Club Barcelona
 Pati Núñez (1959), dissenyadora gràfica catalana
 Teresa de Lleó i Núñez (1070-1130), infanta de Lleó i comtessa de Portugal
 Blasco Núñez Vela (1490-1546), primer virrei oficial del Perú
 Marcial Valladares Núñez (1821-1903), erudit, lexicògraf, periodista i escriptor gallec
 Xosé M. Núñez Seixas (1966), historiador i intel·lectual gallec

 Vasco Núñez de Balboa (1475-1519), explorador, governant i conqueridor espanyol

 Vilma Núñez

 Cristian Miguel Riveros Núñez (1982), futbolista paraguaià
 Jordi Núñez Carretero (1969), jugador d'handbol, guanyador de dues medalles olímpiques
 Daniel Tortolero Núñez (1981), futbolista català
 Luis Martín Núñez (1966), futbolista basc
 Richard Darío Núñez Pereyra (1976), futbolista uruguaià
 Antonio Núñez Tena (1979), futbolista espanyol
 Artistes:
 Ruth Núñez (1979), actriu espanyola
 Lázaro Núñez Robres (1827-1896), compositor espanyol
 Polítics:
 Miguel Núñez González (1920-2008), polític comunista català
 Victorino Núñez Rodríguez (1936-2010), polític galleguista i centrista
 Alberto Núñez Feijóo (1961), polític president de la Xunta de Galícia
 Joaquim Núñez i Roig(?-1991), activista polític i sindical
 Quim Sànchez i Núñez (1963-1985), militant de Terra Lliure
 Francesc de Borja Signes i Núñez (1954), economista i polític valencià 
 Gaspar Núñez de Arce (1834–1903), poeta i polític espanyol
 Manuel Núñez de Arenas y de la Escosura (1886-1951), polític i historiador espanyol
 Manuel Núñez Pérez (1933), polític i advocat espanyol Ministre de Sanitat i Seguretat Social
 Diego Núñez de Avendaño (?-1606), doctor en lleis i polític espanyol
 Manuel Núñez Encabo (1940), jurista i polític espanyol